Мамченко — восточнославянская (русская, украинская, белорусская) фамилия.

Носители фамилии:

 Мамченко, Виктор Андреевич (1901—1982) — русский поэт «первой волны» эмиграции.
 Мамченко, Владислав Никанорович (1929—2006) — советский скульптор.
 Мамченко, Антонина Ивановна (род. 1947) — бандуристка, педагог, народная артистка Украины, профессор.

См. также 
 Маменко